Brzuze (gemeente), een gemeente in Polen
Brzuze (plaats), een plaats in Polen